Heinrich Wedemhof ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wedemhof (Politiker, 1524) (1524–1589), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr
 Heinrich Wedemhof (Politiker, 1584) (1584–1651), deutscher Politiker, Lübecker Bürgermeister
 Heinrich Wedemhof (Politiker, 1617) (1617–1674), deutscher Politiker, Lübecker Ratsherr